Das Adjektiv kurländisch bezieht sich auf

 das Kurland
 das Baltikum
 die Balten
 Semgallen
 Livland
 Lettgallen

Siehe auch:
 Kurisch